Paul Tetsuhiko Kariya (), kanadski hokejist, * 16. oktober 1974, Vancouver, Britanska Kolumbija, Kanada.

Kariya je v ligi NHL, kjer je igral za klube Anaheim Ducks, Colorado Avalanche, Nashville Predators in St. Louis Blues, odigral 989 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 402 gola in 587 podaj, ter 46 tekem končnice, na katerih je dosegel 16 golov in 23 podaj. Največji del kariere je igral pri Anaheimu, devet zaporednih sezon, od tega je bil osem sezon kapetan, kar je klubski rekord. V sezonah 1996, 1997, 1999, 2000, 2002 in 2003 je igral na Tekmi zvezd, v sezonah 1996, 1997 in 1999 pa je bil izbran v prvo Moštvo zvezd. Po sezoni 2010/11, v kateri zaradi poškodb ni igral, je napovedal svojo upokojitev.

Za kanadsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih turnirjih, v letih 2002, ko je z reprezentanco osvojil naslov olimpijskega prvaka, in 1994, ko je bil olimpijski podprvak, ter treh svetovnih prvenstvih, v letih 1993, 1994 in 1996, ko je osvojil po eno zlato in srebrno medaljo.

Leta 2017 je bil sprejet v Hokejski hram slavnih lige NHL.

Pregled kariere 

|-
| Kanada
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 92
|
| 6
| 1
| 1
| 2
| 
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Maine Black Bears
| HE
| 92/93
| 
| 39
| 25
| 75
| 100
| 
| 12
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Kanada
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 93
|
| 7
| 2
| 6
| 8
| 
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kanada
| Svetovno prvenstvo A
| 93
|
| 8
| 2
| 7
| 9
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Maine Black Bears
| HE
| 93/94
| 
| 12
| 8
| 16
| 24
| 
| 4
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Kanada
| Olimpijske igre
| 94
|
| 8
| 3
| 4
| 7
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kanada
| Svetovno prvenstvo A
| 94
|
| 8
| 5
| 7
| 12
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 94/95
| 
| 47
| 18
| 21
| 39
| 
| 4
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 95/96
| 
| 82
| 50
| 58
| 108
| 
| 20
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Kanada
| Svetovno prvenstvo A
| 96
|
| 8
| 4
| 3
| 7
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 96/97
| 
| 69
| 44
| 55
| 99
| 
| 6
| 
| 11
| 7
| 6
| 13
| 
| 4
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 97/98
| 
| 22
| 17
| 14
| 31
| 
| 23
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 98/99
| 
| 82
| 39
| 62
| 101
| 
| 40
| 
| 3
| 1
| 3
| 4
| 
| 0
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 99/00
| 
| 74
| 42
| 44
| 86
| 
| 24
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 00/01
| 
| 66
| 33
| 34
| 67
| 
| 20
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 01/02
| 
| 82
| 32
| 25
| 57
| 
| 28
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Kanada
| Olimpijske igre
| 02
|
| 6
| 3
| 1
| 4
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 02/03
| 
| 82
| 25
| 56
| 81
| 
| 48
| 
| 21
| 6
| 6
| 12
| 
| 6
|-
| Colorado Avalanche
| NHL
| 03/04
| 
| 51
| 11
| 25
| 36
| 
| 22
| 
| 1
| 0
| 1
| 1
| 
| 0
|-
| Nashville Predators
| NHL
| 05/06
| 
| 82
| 31
| 54
| 85
| 
| 40
| 
| 5
| 2
| 5
| 7
| 
| 0
|-
| Nashville Predators
| NHL
| 06/07
| 
| 82
| 24
| 52
| 76
| 
| 36
| 
| 5
| 0
| 2
| 2
| 
| 2
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 07/08
| 
| 82
| 16
| 49
| 65
| 
| 50
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 08/09
| 
| 11
| 2
| 13
| 15
| 
| 2
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 09/10
| 
| 75
| 18
| 25
| 43
| 
| 36
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |1091
| bgcolor="#7FFF00" |455
| bgcolor="#7FFF00" |707
| bgcolor="#7FFF00" |1162
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |425
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |46
| bgcolor="#7FFF00" |16
| bgcolor="#7FFF00" |23
| bgcolor="#7FFF00" |39
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |12
|}

Glej tudi 
 Seznam kanadskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 

 

Živeči ljudje
Kanadski hokejski levokrilni napadalci
Izbrani na naboru lige NHL leta 1993
Izbrani na naboru lige NHL (Anaheim Ducks)
Olimpijski tekmovalci za Kanado
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1994
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Kanado
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Kanado
Kanadski hokejski reprezentanti
Hokejisti Maine Black Bears
Hokejisti Anaheim Ducks
Hokejisti Colorado Avalanche
Hokejisti Nashville Predators
Hokejisti St. Louis Blues
Japonski Američani
Sprejeti v Hokejski hram slavnih lige NHL